Зино́вий ( «Зенобий, Зиновий», букв. «жизнь Зевса») — мужское имя.

Известные носители:

 Зиновий — игумен Троице-Сергиева монастыря в 1436—144? годах.

 Зиновий Глак — армянский историк начала IV века
 Зиновий Егейский (Киликийский) (ум. 285) — православный священномученик, епископ, память 12 ноября.
 Зиновий Михайлович — псковский степенный посадник.
 Зиновий Отенский (?—1568) — богослов, православный полемист XVI века.
 Зиновий (Зинон) Тирский (Сидонский) — православный священномученик, 30 сентября.
 Зиновий Сидорович — псковский степенный посадник.
 Зиновий Флорентийский (337—417) — католический и православный святой, покровитель Флоренции, 25 мая.

 Зиновий (Дроздов) (1875—1942) — архиепископ Тамбовский.
 Зиновий (Корзинкин) (род. 1948) —  митрополит Саранский и Мордовский, глава Мордовской митрополии.
 Зиновий (Красовский) (1884—1954) — епископ Горьковский и Арзамасский.
 Зиновий (Мажуга) (1896—1985) — епископ Грузинской православной церкви, местночтимый святой Украинской православной церкви (Московского патриархата).
 Зиновий (Сутормин) — священник Русской православной церкви, священномученик.

См. также 
 
 Зенобий — греческий паремиограф
 
 
 Зиновий Наволок — деревня в Подпорожском районе Ленинградской области России

Примечания 

Страницы значений:Тёзки
Русские мужские имена